Gotha má více významů:

 Gotha, město ve státě Durynsko v Německu
 Gotha je označení letadel, vyráběných v Gothaer Waggonfabrik, německé továrně na výrobu železničních vozů